Veddesta kan avse:

 Veddesta gård – en tidigare herrgård i Järfälla kommun
 Veddesta skog
 Långbacka-Veddesta skola – en skola som låg i Långbacka i Järfälla och som fungerade som skola från 1885 till 1915
 Veddesta (område) – ett industri-, kontors- och framtida bostadsområde i Järfälla kommun